Михаил Яковлевич Красин  (1833—1880) — русский педагог, профессор Казанской духовной академии и Императорского Казанского университета.

Биография 
Сын сельского дьячка. Окончил Орловскую духовную семинарию и Московскую духовную академию. После окончания в 1858 году курса со степенью магистра был назначен преподавателем русской словесности в ярославскую духовную семинарию, 31 января 1859 года был переведён в Казанскую духовную академию бакалавром по кафедре физики, а потом и математики. Эти предметы он преподавал также и в других казанских учебных заведениях и в частных домах; кроме того, он преподавал: в академии — французский язык, во 2-й казанской гимназии — латинский язык (1865—1866). С 4 июня 1865 года — экстраординарный, с 10 января 1868 года — ординарный профессор Казанской академии.

В 1869 году по новому уставу духовных академий кафедра физики и математики была закрыта, и он стал преподавать в академии римскую словесность и латинский язык. За исследование о сочинении блаженного Августина «De civitate Dei» 29 ноября 1873 года он получил степень доктора богословия. Оставив все частные уроки, Красин состоял с 1875 года членом казанского комитета духовной цензуры, членом академического совета и разных комиссий по составлению различных правил и инструкций. В 1875 году он был приглашён в должности ординарного профессора читать лекции по римской словесности на историко-филологическом факультете Казанского университета и занимал там кафедру до 1880 года, не покидая академии.

Умер  года.

Сочинения 
 «Творение блаж. Августина De civitate Dei, как апология христианства в его борьбе с римским язычеством» (Казань 1873; докторская диссертация);
 «Обзор определений константинопольского собора по вопросам Феогноста Сарайского» («Православный собеседник». — 1863)
 «Обзор определений собора владимирского 1274 г.» («Православный собеседник». — 1863)
 «Обзор определений собора виленского 1509 г.» («Православный собеседник». — 1863);
 «Обзоры правил древних русских митрополитов» («Православный собеседник». — 1864, III; 1865, I и II; и 1866, I)
 «Положение женщины в древнейшем Риме» («Православный собеседник». — 1877, III), актовая речь в Казанской духовной академии 8 ноября 1877 г.

Источники 
 
 Красин, Михаил Яковлевич // Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского университета : За сто лет (1804—1904) : В 2 ч. / Под ред. заслуж. орд. проф. Н. П. Загоскина. — Ч. 1. — С. 112.

Доктора богословия
Выпускники Орловской духовной семинарии
Выпускники Московской духовной академии
Персоналии:Ярославская духовная семинария (дореволюционная)
Профессора Казанской духовной академии
Преподаватели Второй Казанской гимназии